Barlovento hace referencia a varios artículos:

Física
 Barlovento (meteorología), dirección desde la cual llega el viento. Por lo general, hace referencia a los vientos dominantes, es decir, los vientos constantes o planetarios, como son los alisios.
 Sotavento y barlovento, término marino que indica el sentido contrario al que siguen los vientos dominantes; dicho de otra manera, la dirección desde la cual llega el viento.
Barlovento (relieve), referido a las laderas de una montaña o cordillera, es la ladera que recibe directamente los vientos húmedos procedentes del mar.

Lugares
 Barlovento (La Palma), municipio de la isla de La Palma en las Islas Canarias.
 Barlovento (Cabo Verde), conjunto de islas de Cabo Verde.
 Islas de Barlovento, conjunto de islas de las Antillas Menores.
 Llanura de Barlovento, región del centro de Venezuela, en el Estado Miranda.

Música
 Barlovento (canción), conocida obra venezolana del género musical tradicional denominado "Tambores".